Pletikosić ist der Familienname folgender Personen:
Matea Pletikosić (* 1998), kroatisch-montenegrinische Handballspielerin
Stevan Pletikosić (* 1972), serbischer Sportschütze